Roberta, a Gueixa do Sexo é um filme brasileiro de 1978, com direção de Raffaele Rossi.

Elenco 
 Helena Ramos… Roberta
 Carmem Angélica
 Sílvio Bittencourt
 Márcio Camargo
 Mariza Carbani
 Bianchina Della Costa
 Fred Del Nero
 Eva Paiva
 Vera Railda
 César Roberto
 Levi Salgado
 Alexandre Sandrini
 Shirley Steck

Filmes do Brasil de 1978
Filmes em língua portuguesa
Filmes de comédia do Brasil